Anterhynchium mellyi — вид одиночных ос рода Anterhynchium из семейства Vespidae (Eumeninae).

Распространение 
Юго-Восточная Азия: Вьетнам, Индия, Китай, Мьянма, Таиланд.

Описание 
Чёрные осы с частично коричневато-оранжевым брюшком, длина около 1,5 см. Брюшко с коротким широким стебельком T1 (петиоль), который лишь немного уже второго тергита. Узкая базальная часть стернита S1 гладкая; брюшные тергиты тонко пунктированы у основания; жвалы самцов выемчатые у внутреннего края. Скутеллюм и задняя часть мезоскутума грубо и плотно пунктированы, матовые. Первый тергит и первый стернит чёрные. Проподеум ниже уровня метанотума. Средние голени с одной вершинной шпорой. Вид был впервые описан в 1852 году швейцарским энтомологом Анри де Соссюром под названием Rygchium mellyi de Saussure, 1852, а его видовой статус подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2019 году группой энтомологов из Китая (Ting-Jing Li; Chongqing Normal University, Чунцин), Гонконга (Christophe Barthélémy) и США (Джеймс Карпентер; American Museum of Natural History, Нью-Йорк).

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В. 1981. Обзор родов одиночных складчатокрылых ос семейства Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) фауны СССР // Перепончатокрылые Дальнего Востока. — Владивосток. ДВНЦ АН СССР. С. 81—112.
 Kumar P. G. and Sharma G. 2015. A review of the genus Allorhynchium van der Vecht, 1963 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from the Indian subcontinent. Prommalia 3: 20-34.
 Nguyen L.T.P. 2015. Taxonomic notes on the species of the genus Anterhynchium de Saussure, 1863 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from Vietnam, with description of a new species Zootaxa 3915(1): 132–138. doi: 10.11646/zootaxa.3915.1.7

Ссылки 
 
Настоящие осы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1852 году